Camaquã (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Camaquã (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul